Jan Parys (zm. po 1574) – wojski warszawski, sekretarz królewski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Wojciech Parys – starosta nurski, stolnik nurski, starosta kamieniecki i ostrowski
 Jan Stanisław Parys (ur. 1950) – polski polityk, socjolog i publicysta, minister obrony narodowej, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych